Nazwa „twierdzenie o wartości średniej” może dotyczyć jednego z następujących twierdzeń analizy matematycznej:
 twierdzenie Lagrange’a o wartości średniej – w rachunku różniczkowym,
 twierdzenie o przyrostach – w analizie nieskończenie wymiarowej, uogólnienie twierdzenia Lagrange’a na funkcje o wartościach w przestrzeniach unormowanych.
 twierdzenie Cauchy’ego o wartości średniej – w rachunku różniczkowym,
 twierdzenia o wartości średniej dla całek – w rachunku całkowym.

Zobacz też 
 twierdzenie Darboux lub Bolzana-Cauchy’ego (Cauchy’ego) nazywane też twierdzeniem o wartości pośredniej
 twierdzenie Rolle’a – przypadek szczególny twierdzeń Lagrange’a i Cauchy’ego o wartości średniej

o wartości średniej